bł. Mancjusz od Krzyża (zm. 1627) − japoński dominikanin, męczennik
 bł. Mancjusz od św. Tomasza Shibata (ok. 1600–1622) − japoński dominikanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Mancjusz